Сатановский консервный завод — предприятие пищевой промышленности в посёлке городского типа Сатанов Городокского района Хмельницкой области.

История 
Сатановский плодоконсервный завод был создан в 1947 году в соответствии с четвёртым пятилетним планом восстановления и развития народного хозяйства СССР на базе старой пограничной заставы.

В конце 1960-х годов основной продукцией предприятия являлись разнообразные плодоовощные консервы, также выпускались компоты, джемы, варенье, соки и безалкогольные напитки.

В целом, в советское время консервный завод входил в число ведущих предприятий посёлка.

В июле 1995 года Кабинет министров Украины утвердил решение о приватизации завода. В дальнейшем, 31 августа 1995 года государственное предприятие было преобразовано в открытое акционерное общество.

В условиях экономического кризиса 1990х годов положение завода осложнилось и в ноябре 1996 года он остановил работу. 17 декабря 1997 года консервный завод, на котором оставалось 17 работников, был передан в аренду на 20 лет и реорганизован в частное предприятие. После завершения ремонта котельной и одного производственного цеха, 18 апреля 1998 года завод возобновил работу и выпустил первую продукцию - столовый уксус.

По состоянию на начало июля 2017 года завод выпускал 49 наименований продукции, производственная мощность предприятия составляла около 25 тыс. шт. банок консервов в сутки.

Примечания

Литература 
 Подільський Г., Щегельська О. «Велика кухня» невеликої Сатанівки: [Про роботу ПП «Сатанівський плодоконсервний завод»] // Є! Поділля. — 2005. — 22 вересня.

Предприятия консервной промышленности СССР
Предприятия консервной промышленности Украины
Предприятия Хмельницкой области